Ирвинг Ромаро Калкинс (: ,  — , ) — американский стрелок, чемпион летних Олимпийских игр.

Калкинс принял участие в летних Олимпийских играх в Лондоне в соревнованиях по стрельбе из пистолета. Он стал чемпионом в стрельбе среди команд и занял восьмое место среди отдельных спортсменов.

Выступая на чемпионатах мира, Калкинс стал двукратным чемпионом на чемпионате мира 1923 в Кемп-Перри, США и бронзовым призёром годом ранее в Милане, Италия.

Калкинс работал хирургом.

Ссылки 
 Ирвинг Калкинс на sports-reference.com  

Персоналии по алфавиту
Стрелки США
Чемпионы летних Олимпийских игр 1908 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1908 года
Олимпийские чемпионы по стрелковому спорту
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы мира по стрельбе